Вершники — ті, хто їздять верхи на чомусь або комусь.

Суспільство 
 Вершники  — аристократична верхівка в Еретрії та деяких інших містах Стародавньої Греції.
 Вершники  — стан у Стародавньому Римі.

Література 
 «Вершники» (424 до н. е.) — п'єса, політична сатира Арістофана
 «Вершники» (1935) — роман Юрія Яновського

Фільми 
 «Вершники» (1924) — американська драма режисера Ірвінга Каммінгса.
 «Вершники» (1939) — радянський фільм режисера I. Савченка (за романом Ю. I. Яновського «Вершники»)
 «Вершники» (1971) — американський пригодницький фільм 1971 року (реж. Д. Франкенгаймер).
 «Вершники» (1972) — радянський двосерійний фільм режисера В. Костроменка